Greatest Hits: Back to the Start é um álbum que inclui os maiores sucessos da história da banda americana Megadeth. Todos as músicas incluidas foram remasterizadas.

Faixas 

 "Holy Wars... The Punishment Due" (Mustaine) – 6:32 (Do álbum Rust in Peace)
 "In My Darkest Hour" (Mustaine/Ellefson)  – 6:26 (Do álbum So Far, So Good... So What!)
 "Peace Sells" (Mustaine) – 4:02 (Do álbum Peace Sells... But Who's Buying?)
 "Sweating Bullets" (Mustaine) – 5:26 (Do álbum Countdown To Extinction)
 "Angry Again" (Mustaine) – 3:47 (Do álbum Hidden Treasures)
 "A Tout Le Monde" (Mustaine) – 4:25 (Do álbum Youthanasia)
 "Trust" (Mustaine/Friedman) – 5:12 (Do álbum Cryptic Writings)
 "Kill the King" (Mustaine) – 3:42 (Do álbum Capitol Punishment: The Megadeth Years)
 "Symphony of Destruction" (Mustaine) – 4:06 (Do álbum Countdown to Extinction)
 "Mechanix (2002 Remix)" (Mustaine) – 4:21 (Do álbum Killing Is My Business... And Business Is Good!)
 "Train of Consequences" (Mustaine) – 3:24 (Do álbum Youthanasia)
 "Wake Up Dead" – 3:38 (Do álbum Peace Sells... But Who's Buying?)
 "Hangar 18" – 5:12 (Do álbum Rust in Peace)
 "Dread and the Fugitive Mind" (Mustaine) – 4:23 (Do álbum The World Needs a Hero)
 "Skin O' My Teeth" (Mustaine) – 3:15 (Do álbum Countdown to Extinction)
 "She-Wolf" (Mustaine) – 3:39 (Do álbum Cryptic Writings)
 "Prince of Darkness" (Mustaine/Friedman) – 6:28 (Do álbum Risk)

Edição com DVD 

 Kill the King - Videoclip
 "Megadeth Live" - Show ao vivo
 Holy Wars...The Punishment Due - Ao vivo
 In My Darkest Hour -  Ao vivo
 Hangar 18 - Ao vivo
 Sweating Bullets -  Ao vivo
 Symphony Of Destruction - Ao vivo
 Peace Sells -  Ao vivo

Álbuns de grandes êxitos de 2005
Álbuns de Megadeth
Álbuns de heavy metal
Álbuns de thrash metal